Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as US Open (tenisz) női páros mérkőzéseit.

A címvédő a tajvani Latisha Chan (az előző évben még Csan Jung-zsan néven versenyzett) és a svájci Martina Hingis páros, azonban Martina Hingis befejezte a profi pályafutását. Latisha Chan ebben az évben a fehérorosz Viktorija Azarankával párban indult, de a 2. körben kiestek.

A versenyen elért eredménytől függően a világranglista élén álló Babos Tímea mellett Kateřina Siniaková, Jekatyerina Makarova és Andrea Sestini Hlaváčková volt esélyes arra, hogy a világranglista élére kerüljön. Makarovának legalább a döntőbe kellett volna jutnia, míg Siniakovának és Hlaváčkovának meg kellett volna nyernie a tornát, hogy megelőzze Babos Tímeát. Sestini Hlaváčková már a harmadik körben, Makarova a negyeddöntőben, míg Siniaková az elődöntőben esett ki, ezzel Babos Tímea megőrizte világelsőségét.

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic a 2. kiemeltként indulhatott, és a döntőig jutottak, ahol azonban szoros küzdelemben 6–3, 6–7(2), 6–7(6) arányban vereséget szenvedtek az ausztrál Ashleigh Barty és az amerikai Coco Vandeweghe kettősétől. A torna másik magyar résztvevője Stollár Fanny a szerb Nina Stojanović párjaként indult és a 2. körig jutott.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N2